Jessica Fox peut désigner :
 Jessica Fox (1983-), actrice anglaise ;
 Jessica Fox (1994-), kayakiste australienne.